Тахарка (библ. Тиргак; Таркос/Таракос у Манефона; Теаркон у Мегасфена в передаче Страбона) — фараон XXV династии Древнего Египта (эфиопской, или нубийской династии), правил приблизительно с 690 по 664/663 до н. э..

Царствование
Библейская Четвёртая книга Царств упоминает о вмешательстве Тахарки в войну Езекии Иудейского с царём Ассирии Синаххерибом. Так как он назван царём эфиопским (), Тахарка, в это время, вероятно, ещё не вступил на египетский престол, а был наследным принцем, к которому, как сыну Пианхи, должен был перейти престол после смерти Шабатаки. Иногда высказываются предположения, что Тахарка пришёл к власти путём узурпации и убийства Шабатаки.

По информации энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, завладев Египтом, Тахарка вызвал из Напаты свою мать Акалуку и сделал её «супругой бога Амона», то есть верховной жрицей Амона и фактической правительницей Фив, где он короновался, равно как и в Танисе. Своё восхождение на престол Тахарка узаконил женитьбой на вдове Шабатаки, Такахатамон, и объявлением её сына, Тануатамона, наследником престола.

Современные авторы отмечают, что во время правления Тахарки супругой бога Амона была дочь фараона Кашта, отца Пианхи, Аменирдис, которая таким образом приходилась Тахарки тётей.

Тахарка воевал в Африке и покорил ряд нубийских племён, списки которых, сходные с начертанными царями XVIII и XIX династий, найдены на одной карнакской статуе и в Мединет-Абу. Для нейтрализации угрозы со стороны Ассирии Тахарка заключил союз с Баалом, царём Тира, к которому присоединилась вся Финикия, а также Кипр. В Аскалоне Тахарка возвёл мощные укрепления. Это вызвало поход ассирийского царя Ассархаддона, который разрушил эту коалицию и вторгся в Египет. Мемфис сдался, Дельта была покорена, а её города получили ассирийские имена. Тахарка бежал в свою Кушитскую столицу Напату; на его место была восстановлена додекархия — правление автономных местных правителей. В частности, одним из лояльных к Ассирии правителей был Нехо, основатель XXVI Саисской династии, позже восстановившей независимость Египта. Кроме того, победоносный поход в Египет позволил Ассархаддону называть себя «царём Египта, Патроса и Куша» и поместить своё победное изваяние у Нар-эль-Кельба и в других важных пунктах (немецкая экспедиция нашла в Зенджирли большую плиту с надписью и со скульптурным изображением Ассархаддона, держащего на верёвке коленопреклоненных Баала Тирского и Тахарку, изображённого типичным негроидом).

Однако последовавшая вскоре смерть Ассархаддона дала Тахарке возможность вновь вернуться в Египет. Тахарка на некоторое время изгнал ассирийцев, но в 669 до н. э. последние опять явились, под начальством талантливого полководца царя Ашшурбанипала. На этот раз ассирийские войска дошли до самих Фив, и Тахарка был изгнан уже окончательно в Напату, где и умер. Политика Тахарки, большей частью наступательная, и его временные успехи в Азии дали ему некоторое право в надписях копировать великих завоевателей-фараонов и даже помещать списки покорённых им якобы азиатских стран, в числе которых фигурируют и Финикия, и Месопотамия, и Ассирия. Вероятно, этим обусловлена его слава как великого завоевателя, дошедшая до греков, которые доводили владения его до Геркулесовых столпов (в частности, в трудах Страбона), до Фракии и даже Индии (Мегасфен). Иллюзия славного царствования поддерживалась постройками: в Карнаке Тахарка воздвиг гипостильную залу, которая была больше даже построенной при фараоне XIX династии Сети I, в Напате выстроил храмы Амону и Мут, а также пещерные храмы в честь Хатхор и Беса, со своеобразными колоннами в виде этого божества-карлика.

Тахарка умер в Фивах или в Напате, ему наследовал фараон Тануатамон, сын Шабатака. Захоронение — Nuri 1, Нури.

Секст Юлий Африкан цитируя Манефона указывает, что Тахарка, названный Таркосом, правил в течение 18 лет, но Евсевий Кесарийский (из Синкелла и Армянская версия), ссылаясь на того же Манефона, говорит — Тахарка (Таракос/Таркос) царствовал 20 лет.

Имя

Примечания

Ссылки 
 
 
 Тахарка на сайте livius.org
 Тахарка на сайте antikforever.com

Источники 
 
 J. von Beckerath. Chronologie des pharaonischen Ägypten… (Аннотация: И. А. Ладынин, А. А. Немировский)
 
 
Ладынин И.А. Теаркон/Тахарка в сообщении Мегасфена (FGrHist. 715. F. 11а = Strab. XV. 1. 6-8) // Проблемы истории и культуры Древнего Востока: Материалы междунар. науч. конф. ... – М., 2010. – С. 60 – 62.

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXV династии
Правители Африки VII века до н. э.
Персоналии по алфавиту
Фараоны в Библии
Цари Куша